Este artigo refere-se aos eventos ocorridos no estado do Ceará durante a pandemia de COVID-19 no Brasil.

Histórico 
Em 15 de março, os primeiros três casos do novo coronavírus no Estado são confirmados em Fortaleza. Todos os três são pacientes que haviam retornado de viagem ao exterior. Em 26 de março, o Ceará registrou a primeira morte pela COVID-19 em Fortaleza. Se tratava de um homem de 72 anos, portador de diabetes.

Lockdown 
O governador Camilo Santana (PT), anunciou a implementação da medida a partir do dia 8 de maio de 2020, através da capital Fortaleza, considerando uma espécie de "isolamento mais rígido", além de estender a quarentena por mais 20 dias. Mesmo com um aumento de 63% dos leitos, há uma ameaça de colapso.

O lockdown mais rígido, que havia começado dia 5 de março em Fortaleza, enquanto o lockdown rígido no estado inteiro começou dia 13 do mesmo mês.

O governador do Ceará anunciou no dia 10 de abril que haveria uma “retomada gradual” a partir do dia 12 de abril. A capital do estado já tinha completado 1 mês de lockdown rígido.

Estatísticas 

Por município:

Essa é a lista de municípios com mais casos confirmados:

Até 07 de junho de 2021.

Ligações externas 
 Boletim epidemiologico COVID-19

Pandemias ou epidemias em curso